Альтенбург — топоним и фамилия:

Топоним 
 Альтенбург — город в Тюрингии, Германия.
 Альтенбург — район в Тюрингии, Германия.
 Альтенбург — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Крепость Альтенбург — крепость в Германии.
 (9336) Альтенбург — астероид главного пояса, открыт 15 января 1991 года Фраймутом Бёрнгеном.

Персоналии 
 Герман фон Альтенбург — вице-ландмейстер Тевтонского ордена в Пруссии в 1237—1238 годах.
 Дитрих фон Альтенбург (?—1341) — 19-й великий магистр Тевтонского ордена, находился в этой должности в 1335—1341 годах.
 Альтенбург, Валентин (род. 1981) — немецкий тренер по хоккею на траве.
 Альтенбург, Иоган Эрнст (1736—1801) — немецкий музыкант.
 Альтенбург, Михаэль (1584—1640) — немецкий богослов и композитор.

См. также 
 Альтен
 Альтендорф (значения)
 Бад-Дойч-Альтенбург — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Саксен-Альтенбург — немецкое герцогство, одно из эрнестинских княжеств.
 Саксен-Гота-Альтенбург — эрнестинское герцогство на территории современной земли Тюрингия.
 Свободное государство Саксен-Альтенбург — свободное государство, образованное на месте герцогства Саксен-Альтенбург после ноябрьской революции 1918 года в Германии.